Стефано́вич (сербский вариант — Стефа́нович; , , ) — белорусская, польская и сербская фамилия.

Известные носители

А 
 Стефанович, Александр Борисович (1944—2021) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Стефанович, Альберт Альбинович — кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 Стефанович, Альбин Альбинович — кавалер ордена Святого Георгия IV класса.

Б, Д, Е, З 
 Стефанович, Болеслав Петрович — кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 Стефанович, Деян (род. 1974) — сербский футболист.
 Стефанович, Евдокия Владимировна (Вознесенская) (1877—?) — оперная певица (меццо-сопрано).
 Стефанович, Зоран (род. 1969) — сербский писатель.

И, К, Л 
 Стефанович, Иван (1912—1948) — народный герой Югославии.
 Стефанович, Илья Александрович (род. 1996) — российский и украинский футболист.
 Стефанович, Казимир Альбинович — кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 Стефанович, Любиша (1910—1978) — югославский футболист и тренер, участник чемпионата мира 1930 года.

М 
 Стефанович, Маргита (1959—2002) — югославская и сербская пианистка.
 Стефанович, Миодраг (род. 1977) — сербский футболист, защитник.
 Стефанович, Мирослав (в монашестве Иустин; род. 1955) — епископ Сербской Православной Церкви, епископ Жичский.

Н 
 Стефанович, Небойша (род. 1976) — сербский политик.
 Стефанович, Николай Владимирович (1911—1979) — русский поэт и переводчик.

О 
 Стефанович, Олекса Коронатович (1899—1970) — украинский поэт «пражской школы».
 Стефанович, Орест Иванович — кавалер ордена Святого Георгия IV класса.

П, С, Ф, Я 
  (1922—2006) — белорусский писатель, переводчик.
 Стефанович, Светислав (1910—1980) — народный герой Югославии.
 Феодосий Стефанович (или Стефановский; ум. 1811) — архимандрит Полтавского Крестовоздвиженского монастыря.
 Стефанович, Яков Васильевич (1854—1915) — русский революционер-народник.

См. также

Примечания